

Géographie 

En géographie, le Triangle d'or désigne :
 Le Triangle d'or, une région de l'Asie du Sud-Est aux confins du Laos, de la Birmanie et de la Thaïlande, connue pour sa production d'opium.
 Une région d'Italie entre les villes de Parme, Modène et Mantoue, riche en produits du terroir et du savoir-faire gastronomique italien.
 Les trois villes suisses de Bâle, Zurich et Winterthour, qui forment la plus importante place économique du pays.
 Le Triangle d'or de Paris, une partie du  de Paris.
 Le Triangle d'or d'Aubervilliers, quartier de grossistes en textile.
 Le Triangle d'or de Bordeaux désigne un triangle presque équilatéral délimité par les cours Clemenceau, du Chapeau Rouge, de l'Intendance et Arnozan. Il est considéré comme la vitrine du luxe bordelais et dont le prix de l'immobilier est le plus élevé.
 Le Triangle d'or de Baden-Baden en Allemagne est une zone géographique de cette ville.
 Le Triangle d'Or d'Ottawa au Canada est une zone géographique de cette ville.
 Dans le Jura, le Triangle d'or regroupe les villes d'Arbois, de Poligny et de Salins-les-Bains.
 Le Triangle d'or de Casablanca (Maroc) est situé dans le quartier Racine, l'un des quartiers les plus chics de Casablanca. Il est délimité par trois grands boulevards (Zerktouni, El Massira, Abdellatif Benkaddour). On l'appelle également le triangle d'or à cause du prix élevé de l'immobilier.
 Le triangle d'or d'Amérique latine est un espace géographique regroupant le Pérou, la Colombie et le Brésil dans lequel le trafic de drogues (cocaïne, majijuana, crack ...) est particulièrement présent. Ce concept est entre autre évoqué par le géopoliticien spécialiste du monde latino américain Luis Cogones.

Mathématiques 
En géométrie, un triangle d'or est un triangle isocèle dont les longueurs des côtés sont dans le rapport du nombre d'or.

Fiction 
 Le Triangle d'or est un roman policier français de Maurice Leblanc publié en 1918.
 Souvenirs du triangle d'or est un roman d'Alain Robbe-Grillet publié en 1978.

Voir aussi